

Общая характеристика 
Климат Посьета муссонный с умеренно холодной зимой и душным продолжительным летом. Зимой преобладает ясная погода, ветер дует с материка и приносит с северо-запада холодные воздушные массы. В первой половине лета преобладает пасмурная погода, во второй половине — облачная и ясная. Летом дуют ветры восточных направлений. Вегетационный период достигает 200 дней в году и является один из самых длинных в Приморье.

Температура воздуха 
Благодаря влиянию тёплого течения Куросио температура воздуха в Посьете в среднем на 1—2 °C выше, чем в краевом центре Владивостоке. В новом веке абсолютный максимум (за период включительно 01.2000—10.2019 гг.) был отмечен 1 августа 2018 года и составил 35,3 °C. Абсолютный минимум за этот период был зафиксирован 12 января 2001 года и составил −23,9 °C.

Температура воды 
Купальный сезон в Посьете длится с середины июня до конца сентября. В августе средняя температура воды составляет +23,3 °C, а в течение дня вода прогревается, в среднем, до +24,9 °С.

Осадки 
Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 600—800 мм, их подавляющее большинство приходится на тёплую половину года — с апреля по октябрь (580—750 мм). Наибольшее количество осадков выпадает в августе (150—170 мм), наименьшее — в январе (7-15 мм). В отдельные годы количество осадков может достигать 1000—1200 мм, в отдельные месяцы — 470—490 мм. В летний период, во время прохождения тайфунов, за одни сутки может выпасть более 100 мм осадков.

Ветер 
Сложная орография побережья залива Посьета искажает общий ветровой поток в приземном слое атмосферы и обусловливает местный ветер, отличающийся большой устойчивостью и строгой направленностью. Высокая повторяемость восточных ветров летом и западных в течение остальных сезонов года связана именно с орографией береговой черты. Наибольшие среднемесячные скорости ветра отмечены зимой (4-6 м/с), наименьшие — летом (3-4 м/с). За год на акватории залива Посьета бывает 40-50 дней с сильным ветром (более 15 м/с), из них 75 % приходится на холодную половину года. Средняя многолетняя годовая скорость ветра составляет 4,4-5,7 м/с.

Облачность и солнечное сияние 
Облачность также имеет чётко выраженный годовой ход. Зимой низкие температуры, малое влагосодержание воздуха и устойчивая стратификация обусловливают малооблачную холодную погоду. Лишь периоды прохождения циклонов, сопровождающиеся оттепелями, приводят к увеличению облачности. В летнее время чаще наблюдается пасмурная погода с низкой облачностью и туманами, поскольку в атмосферной циркуляции преобладают ветры южного направления, несущие влажный воздух с океана. В среднем в году наблюдается 80 ясных и 110 пасмурных дней. Максимальная повторяемость ясных дней отмечена в январе (63 %), пасмурных дней — в июле (80 %).

Влажность воздуха 
Муссонный климат обусловливает своеобразие годового хода относительной влажности воздуха. В зимнее время влажность воздуха минимальна, среднемесячные значения составляют 53-54 %, летом она может превышать
90 %. Средняя многолетняя суточная амплитуда зимой составляет 5-10 %, летом — 3-7 %. При прохождении мощных барических образований, особенно зимой, она может составлять 30 % и более. Суточный ход влажности противоположен ходу температуры воздуха. В зимнее время максимальная влажность приходится на утренние часы, минимальная — на вечерние. Летом максимум относительной влажности в суточном ходе наступает в предутренние часы, минимум — в середине дня.

Солнечное сияние 
По данным ГМС «Посьет», максимальные значения относительной продолжительности солнечного сияния отмечены в январе-феврале (161—199 ч), минимальные — в июне-июле (107—136 ч). Зимой наибольшая продолжительность
в суточном ходе составляет 70-80 % возможного времени, летом из-за увеличения облачности продолжительность солнечного сияния сокращается до 30-50 %.

Времена года

Зима 
В зимний период в Посьете господствует сухой и холодный континентальный воздух, обуславливающий ясную холодную погоду. Средняя продолжительность зимнего периода составляет четыре месяца, начало приходится на вторую половину ноября, конец - на вторую половину марта. 

На протяжении зимы регулярно случаются оттепели, снежный покров неустойчив.

Весна 
Весна затяжная, для неё характерно частое чередование потеплений и похолоданий. Весна длится со второй половины марта до середины июня.

Лето 
Летом преобладают восточные ветры, приносящие влажный морской воздух. Лето начинается в середине июня и длится почти до конца сентября.

В июне—первой половине июля обычно стоит умеренно-прохладная пасмурная дождливая погода, почти каждый год в июне температура может на несколько дней опуститься до 10−14°C. Так, в 2006 году с 6-го июня температура держалась на уровне +10...+13°C в течение 9 дней . Сравнительно низкие температуры июня сдерживают рост растений, однако в то же время климат побережья самый тёплый из всех Тихоокеанских берегов России.

Во второй половине июля и в августе дожди реже, но сильнее, часто в виде ливня. Воздух тёплый и душный, бывает жара с температурой около 30 градусов и выше.

Осень 
Осень длится с конца сентября до второй половины ноября. Как правило, она ясная и сухая. Первые заморозки случаются обычно в конце октября.

См. также 
 Климат Владивостока
 Климат Находки

Примечания 

Посьет
География Приморского края